Леонтий Лукьянович Шамшуре́нков (1687 год, дер. Большепольская Яранского уезда — 1758 год, там же) — русский крестьянин, механик, изобретатель.

Биография 
Первоначальную известность Шамшуренкову принесла модель «снаряда», изобретенного им для поднятия на колокольню Ивана Великого Царь-колокола, незадолго до того перелитого.

Также является автором первого известного русского веломобиля. Хотя «самобеглый экипаж» Кулибина более известен, Шамшуренков свой представил на 40 лет раньше.

Память 
 Парк его имени в Яранске.
 Изобретателю посвящён фестиваль «Колёсная феерия», проводимый в Яранске.

Примечания

Ссылки

Литература 
 
  (обл.)
 
 Изобретатель Шамшуренков 

Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Российской империи
Родившиеся в Яранском уезде